Tha Ruea (în ) este un district (Amphoe) din provincia Ayutthaya, Thailanda, cu o populație de 48.872 de locuitori și o suprafață de 106,2 km².

Componență 

Districtul este subdivizat în 10 subdistricte (tambon), care sunt subdivizate în 84 de sate (muban).

Amphoe în provincia Phra Nakhon Si Ayutthaya